Лопа́тин — русская фамилия, и топоним.

Известные носители

А 
 
 
 
 Лопатин, Андрей:
 Лопатин, Андрей Иванович — атаман Войска Донского (1723—1735).
 Лопатин, Андрей Михайлович (род. 1998) — российский баскетболист.
 Лопатин, Андрей Сергеевич — российский программист.
 Лопатин, Антон:
 Лопатин, Антон Иванович (1897—1965) — Герой Советского Союза, гвардии генерал-лейтенант, командарм.
 Лопатин, Антон Игоревич (род. 1974) — российский государственный и политический деятель.
 Лопатин, Борис Васильевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Лопатин, Валентин Данилович (1908—1997) — российский учёный-ботаник.
 Лопатин, Виктор (род. 1979) — белорусский самбист и дзюдоист.
 
 
 
 Лопатин, Герман Александрович (1845—1918) — русский революционер, народник, первый переводчик «Капитала» Карла Маркса в России.
 Лопатин, Григорий Михайлович (1888—1961) — врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 
 Лопатин, Дэниел (род. 1982) — американский музыкант.
 Лопатин, Евгений Иванович (1917—2011) — советский тяжелоатлет.
 Лопатин, Игорь Константинович (1923—2012) — белорусский энтомолог и педагог.
 Лопатин, Иннокентий Александрович (1839—1909) — исследователь Сибири и Дальнего Востока.
 Лопатин, Константин Дмитриевич (Хип-Хоп Одинокой Старухи; род. 1994) — российский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер и стендап-комик.
 Лопатин, Лев Михайлович (1855—1920) — русский философ, психолог и педагог.
 Лопатин, Михаил Николаевич (1823—1900) — русский юрист, публицист и судья.
 Лопатин, Нестер Степанович (1924—1973) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Лопатин, Пётр Григорьевич (1907—1974) — Герой Советского Союза, руководитель партизанского движения в Белоруссии.
 Лопатин, Сергей Евгеньевич (1939—2004) — советский тяжелоатлет.
 Лопатин, Фёдор Иванович (1914—1943) — лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Лопатин, Юрий Михайлович (род. 1957) — советский и российский учёный-физиолог, член-корреспондент РАН (2022).

Составные фамилии 
 Лопатин-Барт, Бруно Германович (1877—1938) — российский юрист, консультант и адвокат.



Населённые пункты

Россия 
 Лопатин — бывший посёлок городского типа, городской округ Махачкала, Дагестан.
 Лопатин — хутор, Гуреевское сельское поселение, Дубовский район, Ростовская область.
 Лопатин — исчезнувший хутор, Комиссаровское сельское поселение, Дубовский район, Ростовская область.
 Лопатин — хутор, Ершовский район, Саратовская область.

Украина 
 Лопатин — село, Казатинский район, Винницкая область.
 Лопатин — посёлок городского типа, Львовская область.
 Лопатин — посёлок, Бахмачский район, Черниговская область.

См. также 
 Лопатина
 Улица Лопатина
 Лопатино
 Лопатинский